Jörgen Andersson (politiker) kan syfta på:

 Jörgen Andersson (moderat)
 Jörgen Andersson (socialdemokrat)